Donovan
Landon Donovan
Donovan (Illinois)
Donovan Baine
Tate Donovan
Martin Donovan
Donovan Bailey
Jason Donovan
Donovan Ricketts
Jeffrey Donovan
Duende Macabro (Arnold Donovan)
General Donovan (departamento)
Donovan’s Reef

Desambiguação